Конституция Черногории () — основной закон Черногории:
 Конституция Черногории 1905 года.
 Конституция Черногории 1946 года.
 Конституция Черногории 1963 года.
 Конституция Черногории 1974 года.
 Конституция Черногории 1992 года.
 Конституция Черногории 2007 года.